

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Myszkowskie – część wsi Bóbrka w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Myszkowskie – część wsi Kobylany w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Myszkowskie – przysiółek wsi Łęki Dukielskie w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla